Rudolf Hoflehner (1916-1995)  – pittore e scultore austriaco
Hilli Reschl o Hilli Reschl-Hoflehner (1926) – ballerina, soubrette e attrice austriaca
 Helmut Höflehner (1959) – sciatore austriaco
 Julius Hoflehner (1988) – pallamanista austriaco